Борзыкин — славянская фамилия. Женская форма Борзыкина.
 Борзыкин, Евгений Валентинович (род. 1969) — советский и российский футболист, тренер.
 Борзыкин, Михаил Владимирович (род. 1962) — российский рок-музыкант, певец и композитор. Основатель группы «Телевизор».